

Miasta w Kanadzie 
 Saint-Sauveur – miasto w prowincji Quebec

Gminy we Francji 
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Akwitania
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Akwitania
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Burgundia
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Bretania
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Pikardia
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Pikardia
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Sauveur – gmina w regionie Rodan-Alpy